Мюледорф:

 Мюледорф - бывшая коммуна в кантоне Берн, Швейцария.
 Мюледорф - коммуна в кантоне Золотурн, Швейцария.